Mertendorf ist der Name folgender Gemeinden:
 Mertendorf (Sachsen-Anhalt), Gemeinde im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Mertendorf (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 Merboltice, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Mertensdorf